Baggholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Baggholmen, Borgå, Nyland, 
 Baggholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Baggholm
Baggholma
Bockholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar